Die Suomensarja 1968 war die 31. Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga und die 26. unter dem Namen Suomensarja.

Modus 
Die 40 Mannschaften waren in vier regionale Gruppen eingeteilt. Die Teams spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die vier Gruppensieger spielten am Saisonende in einer Play-off-Runde zwei Aufsteiger in die Mestaruussarja 1969 aus. Aus den vier Gruppen stiegen jeweils die letzten zwei Vereine ab.

Teilnehmer

Abschlusstabellen

Gruppe Süd

Gruppe Ost

Gruppe West

Gruppe Nord

Relegation 
Die beiden punktgleichen Teams ermittelten den zweiten Absteiger.

|}

Aufstiegsrunde

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com

Fußballsaison 1968
1968